El prisionero de Zenda es una novela escrita por Anthony Hope. También puede referirse a las siguientes adaptaciones audiovisuales del texto:

 El prisionero de Zenda, película estadounidense de 1913 dirigida por Hugh Ford y Edwin S. Porter.
 El prisionero de Zenda, película británica de 1915 dirigida por George Loane Tucker.
 El prisionero de Zenda, película estadounidense de 1922 dirigida por Rex Ingram.
 El prisionero de Zenda, película estadounidense de 1937 dirigida por John Cromwell.
 El prisionero de Zenda, película estadounidense de 1952 dirigida por Richard Thorpe.
 El prisionero de Zenda, película estadounidense de 1979 dirigida por Richard Quine.
 El prisionero de Zenda, miniserie televisiva de la BBC realizada en 1984 y dirigida por Leonard Lewis.
 El prisionero de Zenda, película de animación realizada en 1988.